— вид цветковых растений рода Лизионотус () семейства Геснериевых ().

Этимогия названия вида 
Вид предположительно назван по имени коллектора Р. Чина (R. C. Ching), обнаружившего растение в 1928 году в Китае в провинции Гуанси.

Ботаническое описание 
Стелющиеся травы, лазящие полукустарники или лианы. Стебли толстые иногда одревесневающие, до 9 м длиной, голые. Листья эллиптические, узкоэллиптические или ланцетные, от 4,5 до 13 см длиной, и от 2,2 до 5 см шириной, тонкие, голые, в основании широко-клиновидные или клиновидные, цельнокрайные или зубчатые, на вершине заостренные, с 4—6 боковыми жилками по обе стороны от средней жилки, заметными на абаксиальной стороне, черешок 6—23 мм. Соцветия 1-цветковые; цветоножка 1,4—2,8 см, голые, прицветники округло-яйцевидной формы до яйцевидной. Цветоножка 2—7 мм. Чашечка 1.6—2.2 см, 5-лопастная сверху посередине; трубка 1.2—1.8 см; доли 4—5 × ок. 5 мм, голые. Венчик белый или зеленоватого оттенка, ок. 4 см, снаружи голый, внутри с волосками в зеве; трубка венчика прямая воронковидная; отгиб двугубый, адаксиальная губа около 6 мм; абаксиальная около 7 мм. Тычинки две, длиной около 1,3 см; пыльники сплюснутые; нектарник кольцевой. Пестик ок. 2,5 см, голый. Семенная коробочка 6,5—9 см. Семена 0,3—0,5 мм, с шиловидным выростом. Цветение происходит в июле-сентябре, созревание семян в сентябре.

Ареал, экология 
Китай — Южная и Западная Гуанси, Юньнань; Северный Вьетнам.

Растёт на деревьях и скалах в лесных долинах на высоте 900—1500 метров над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
  Lysionotus chingii на сайте Flora of China
  Список видов рода Лизионотус на сайте The Plant List

Геснериевые
Декоративные растения
Таксоны растений, названные в честь людей